«Tratado San Lorenzo» puede referirse a:

Historia 
 Tratado de San Lorenzo (1790), también conocido como primera convención de Nutka:- pactado entre Gran Bretaña y España, referente a los asentamientos coloniales en la costa noroeste de América- fue firmado en el Monasterio de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España.
 Tratado de San Lorenzo (1795), or el que se definieron las fronteras entre Estados Unidos y las colonias españolas en Norteamérica- fue firmado en el Monasterio de El Escorial, San Lorenzo de El Escorial, España.
 Tratado de San Lorenzo (1819), recibe su nombre por haber sido ajustado en el convento de San Lorenzo de la provincia de Santa Fe (Argentina).- firmado entre Manuel Belgrano y Estanislao López.

Véase también 
 Tratado_de_San Lorenzo, .